Бонч-Бруєвич Володимир Дмитрович — більшовик.
 Бонч-Бруєвич Віктор Леопольдович — російський фізик.
 Бонч-Бруєвич Микола Іванович (1810—?) — український архітектор.
 Бонч-Бруєвич Михайло Олександрович (1888—1940) — російський радіоінженер.